Sylvain Lhullier est diplômé d'informatique de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et auteur d'ouvrages sur les énigmes mathématiques et logiques.

Publications 

Sylvain Lhullier est auteur du
Guide Perl,
manuel pédagogique d'apprentissage de la programmation en Perl.
Les articles à l'origine de ce document, parus dans GNU/Linux Magazine France en 2002 et 2003, ont été rédigés dans le cadre du groupe de travail
« Articles » des Mongueurs de Perl
qui a pour vocation la publication d'articles sur Perl et les technologies connexes.

Amateur de jeux de logique et d'énigmes mathématiques, il publie chez Marabout entre 2006 et 2013 plusieurs ouvrages
ayant pour thème les énigmes mathématiques et logiques.
Ces livres et boîtes de jeux font l'objet de diverses traductions (anglais, espagnol, polonais, italien, etc.).

Formations 

Sylvain Lhullier propose des formations professionnelles dans le domaine de la programmation en Perl à destination des administrateurs systèmes et réseaux comme des développeurs et administrateurs de bases de données ou des linguistes.

Il enseigne depuis 2000 ce langage à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée ainsi que précédemment à l'ESIPE
et à l'École Ouverte Francophone.
Il est également l'auteur de conférences sur l'utilisation du langage Perl.

Logiciel libre 

Depuis 2002, Sylvain Lhullier est membre fondateur de l'association des Mongueurs de Perl, l'association francophone de promotion du langage Perl, dont il est/fut membre du conseil d'administration à plusieurs reprises et président entre 2016 et 2020.

Sylvain Lhullier a également été membre de l'AFUL
entre 2001 et 2015 dont il fut le secrétaire de 2004 à 2011. Il participe en 2004 au lancement du site Formats-Ouverts.org de Thierry Stœhr à propos
des formats de données (ou les formats de fichiers), de leur importance,
de leur rôle et des dangers possibles des formats fermés par rapport aux
formats ouverts.

Notes et références

Liens externes 

Professeur à l'université de Marne-la-Vallée
Personnalité française liée au logiciel libre
Jeu mathématique
Casse-tête
Auteur de casse-tête et puzzles